Лома Линда Виста има више значења:

 Лома Линда Виста, Серо Луна (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Линда Виста (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику